Hertzberg je priimek več znanih ljudi:
 Charles Sumner Lund Hertzberg, kanadski general in vojaški inženir
 Halfdan Fenton Harbo Hertzberg, kanadski general
 Rolf Hertzberg, švedski rokometaš